

Єігнбулак — село, Жарминський район, Абайська область
 Єгінбулак — село, Кокпектинський район, Абайська область

Див. також 
 Єгіндибулак
 Єгіндібулак